

Geografia 

Fîrlădeni, comune della Moldavia nel distretto di Căușeni
Fîrlădeni, comune della Moldavia nel distretto di Hîncești